Il doppio del torneo di tennis Neu Ulm Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori David Prinosil e Richard Vogel che hanno battuto in finale Jorge Lozano e Udo Riglewski 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 David Prinosil /  Richard Vogel (Campioni)
 Jorge Lozano /  Udo Riglewski (finale)

 Cristian Brandi /  Federico Mordegan (semifinali)
 Ģirts Dzelde /  Carl Limberger (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Neu Ulm Challenger 1993